Примера (Primera) — названия футбольных лиг и дивизионов в ряде стран, а также фамилия.

 Примера () — чемпионат Испании по футболу, высший дивизион (также известен под названием Ла Лига).
 Primera Federación — третья по значимости лига.
 Примера () — чемпионат Испании по футболу среди женщин, высший дивизион.
 имеются нижестоящие дивизионы Primera Federaciónen и Primera Nacionalen (второй и четвёртый, соответственно).
 Примера (: с сезона 2017/18 — Суперлига Аргентины) — чемпионат Аргентины по футболу, высший дивизион.
 Примера B Насьональ () — вторая по значимости лига.
 Примера B Метрополитана () — третья по значимости лига.
 Примера () — чемпионат Парагвая по футболу (первый дивизион — высшая лига).
  () и  () — дивизионы .
  () — четвёртый дивизион (четвёртая по уровню лига).
 Примера () — чемпионат Чили по футболу, высший дивизион.
  (Primera División B de Chile) — вторая по значимости дивизион.
 Примера () — чемпионат Андорры по футболу, высший дивизион.

 Примера, Али (1942—1985) — венесуэльский певец и композитор-коммунист арабского происхождения.

См. также 
 Nissan Primera
 Primera Air